Гвајабиљера има више значења:

 Гвајабиљера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабиљера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику